Rudolf Steiner pode se referir a:
 Rudolf Steiner - filósofo austríaco;
 Rudolf Steiner (futebolista alemão) - futebolista alemão;
 Rudolf Steiner (futebolista) - futebolista romeno;
 Rudolf Steiner (cineasta) - cineasta alemão.

Desambiguações de antropônimos